Tonawanda (ciutat de Nova York), població dels Estats Units a l'estat de Nova York.
 Tonawanda (poble de Nova York), població dels Estats Units a l'estat de Nova York.
 North Tonawanda, població dels Estats Units a l'estat de Nova York.